Die Abkürzung FICC steht für:

 Fédération Internationale de Camping et de Caravanning, den Dachverband der Campingindustrie
 Fédération Internationale des Ciné-Clubs, die internationale Vereinigung der Filmklubs
 Fixed Income Clearing Corporation, ein amerikanisches Tochterunternehmen der DTCC, das für die Abwicklung von festverzinslichen Wertpapieren zuständig ist

FICC